narty – długie, płaskie płozy zakładane na stopy; umożliwiają ślizganie się po powierzchni śniegu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 7 podstawowych
 Narty – część miasta Kałuszyn
 Narty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Narty – część wsi Przysypka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Narty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Narty – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Narty – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Narty – część wsi Józefów w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos
 Narty – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Iłów
 Narty – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jedlińsk
 Narty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno

Inne 
 Narty – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim (oficjalna nazwa: Świętajno Narckie)
 Narty – osiedle miasta Mariampola na Litwie
 Narty – wieś w rejonie mariampolskim, w okręgu mariampolskim, na Litwie
 Narty – wieś w rejonie szakowskim, w okręgu mariampolskim, na Litwie

Zobacz też 
 Narty-Piaski
 Narciarstwo wodne